Osoby o nazwisku Lowden:
 Desmond Lowden – pisarz

Miejscowości:
 Lowden (Iowa)
 Lowden (Waszyngton)

Zobacz też:
 Park stanowy Lowden